A Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (PRODESP) é uma empresa do Governo do Estado de São Paulo inicialmente sendo responsável apenas pelo processamento de dados e atualmente uma grande provedora de soluções tecnológicas para todo o Governo do Estado de São Paulo e suas respectivas estruturas. 

É responsável pela implantação e operação do Programa Poupatempo, unificando o acesso a diversos serviços municipais, estaduais e federais. 

A Prodesp possui um data center oferecendo diversos serviços de tecnologia, como Virtualização, Nuvem Privada Prodesp, Infraestrutura e Plataforma como Serviço (IaaS e PaaS), além de Nuvem Híbrida com gestão e interligação às principais Clouds Públicas. Administra a rede Intragov, presente em mais de 16.500 localidades do Estado de São Paulo.

Ligações externas 
 

Sao Paulo, Prodesp
Prodesp
Prodesp
Prodesp